Stefan Mitrović (ur. 1988) – serbski piłkarz wodny, medalista olimpijski
 Stefan Mitrović (ur. 1990) – serbski piłkarz
 Stefan Mitrović (ur. styczeń 2002) – serbski piłkarz
 Stefan Mitrović (ur. sierpień 2002) – serbsko-kanadyjski piłkarz